Le Canary Wharf Squash Classic 2008 est l'édition 2008 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 8 au 14 mars 2008. 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 têtes de série et 4 joueurs qualifiés. 

En finale, le tenant du titre James Willstrop s'impose face à Cameron Pilley.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic

Liens externes 

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2008
Sport en mars 2008
Squash en 2008